Неёлов — русская фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Неёлов, Борис (род. 1974) — эстонский футболист.
 Неёлов, Евгений Михайлович (1947—2014) — доктор филологических наук: фольклорист и исследователь фантастики.
 Неёлов, Николай Константинович (1861—1912) — акушер-гинеколог, доктор медицины, профессор кафедры акушерства и женских болезней Варшавского университета.
 Неёлов, Павел Евгеньевич (1815—1876) — генерал-лейтенант, участник Кавказской и Крымской войн.
 Неёлов, Пётр Иванович (XVIII век) — русский архитектор.
 Неёлов, Сергей Алексеевич (1781—1852) — поэт.
 Неёлов, Юрий Васильевич (род. 1952) — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (1994—2010).

Женщины 
 Неёлова, Марина Мстиславовна (род. 1947) — советская и российская актриса театра и кино.

См. также